Дисциплината 200 м бруст при мъжете се проведе между 31 юли и 1 август Олимпийския център за водни спортове.

Резултати

Серии

Полуфинали

Първи полуфинал

Втори полуфинал

Финал 

 Също олимпийски, европейски и унгарски рекорд.

Източници 

200 м бруст (мъже)